Colin Burgess est le nom porté par : 
 Colin Burgess, musicien né le 16 novembre 1946 ;
 Colin Burgess, auteur né en 1947.